— японская химическая компания, входящая в состав Mitsui Group. Образована в 1997 году, её основной предшественник — основанная в 1955 году Mitsui Petrochemical Industries. Основные направления деятельности: товары медицинского назначения (офтальмологические линзы, зубные протезы, синтетические волокна), продукция для пищевой промышленности (упаковочные материалы и агрохимия), продукция для автомобильной промышленности (смолы и пластмассы), другие пластмассы и химические соединения для промышленности; 18 тысяч сотрудников, 145 дочерних компаний; штаб-квартира расположена в Токио, региональные офисы имеются в США, Германии, Китае и Сингапуре.

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году заняла 1263-е место.

История 
Mitsui Petrochemical Industries была основана в 1955 году, став первой нефтехимической компанией Японии. Первый нефтехимический комплекс в стране начал работу в 1958 году в городе Ивакуни. Основным покупателем продукции была другая компания группы Мицуи, Toyo Rayon, крупнейший в Японии производитель синтетических волокон. В 1960 году компания создала совместное предприятие с DuPont, названное DuPont-Mitsui Polychemicals. Позже в 1960-х годах было создано ещё два совместных предприятия с американскими компаниями, Union Carbide и Texaco. Главной продукцией компании стал полиэтилен, в частности ящики для напитков. В 1970 году была куплена компания Tokyo Serofan, производитель целофановых и пластиковых плёнок. В 1972 году три крупнейшие компании группы Мицуи, включая Mitsui Petrochemical совместно с Национальной нефтяной компанией Ирана, начали строительство крупного нефтехимического комплекса в Иране. В 1975 году у Imperial Chemical Industries была приобретена лицензия на производство TPX-пластика. В 1979 году Mitsui Petrochemical стала одной из четырёх японских компаний, которым было поручено строительство новых заводов в КНР. Также в конце 1970-х годов компания совместно с Samsung Group и Amoco начала строительство завода в Республике Корея по производству терефталевой кислоты. В 1986 году была создана дочерняя компания в США, а в 1988 году — в Германии.

В 1997 году Mitsui Petrochemical Industries объединилась с Mitsui Toatsu Cemicals, образовав Mitsui Chemicals.

Деятельность 
Основные подразделения по состоянию на март 2021 года:
 Мобильность — материалы для автомобильной и электронной промышленностей (бамперы, приборные панели, оптика для смартфонов); 26 % выручки.
 Здравоохранение — пластиковые линзы, нетканые текстильные материалы (одноразовые подгузники, медицинские маски и халаты), зубопротезные материалы; 13 % выручки.
 Продовольствие и упаковка — упаковочные плёнки, плёнки для электронной промышленности, агрохимия (инсектициды, фунгициды);16 % выручки.
 Основные материалы — инженерные пластмассы для автомобильной, авиационной и электронной промышленности; 45 % выручки.

Выручка за 2020/21 финансовый год составила 1,21 трлн иен ($11 млрд), из них 53 % пришлось на Японию, 15 % — на Китай, 13 % — на остальную Азию, 11 % — на Америку, 7 % — на Европу.

Примечания 

Компании Токио
Mitsui